Köstinger ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Köstinger (* 1978), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Hubert Köstinger (Hubert Wilhelm Köstinger; * 1914), österreichischer Skisportler
 Willi Köstinger (Wilhelm Köstinger; 1940–2014), österreichischer Skisportler

Siehe auch:
 Köstlinger